Il existe de nombreuses familles nobles ou non portant le nom du Puy, avec ou sans nom de terre associé, et qui n'ont aucun lien de parenté attesté.
La plupart d'entre elles sont éteintes.

Famille du Puy de Clinchamps 

Cette famille subsistante, originaire de Lorraine, est de noblesse d'ancienne extraction.

 Philippe du Puy de Clinchamps

Famille du Puy de Goyne 

Cette famille subsistante, originaire du Lyonnais, est de noblesse d'extraction.

Notes et références

Article connexe 
 Familles subsistantes de la noblesse française (L à Z)

Liste de familles nobles françaises homonymes